Die Gruppa A 1936 war die erste Spielzeit der höchsten sowjetischen Fußballliga. Sie fand in zwei voneinander unabhängigen Phasen statt, einer Frühjahrs- und einer Herbstmeisterschaft. Gespielt wurde vom 22. Mai bis 17. Juli 1936 und vom 5. September bis 30. Oktober 1936.

Frühjahr

Modus 
Die sieben teilnehmenden Mannschaften spielten jeweils einmal gegeneinander. Nach sechs Spieltagen stand der Meister fest. Alle Mannschaften blieben auch in der folgenden Herbstsaison erstklassig. Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Unentschieden zwei Punkte, für eine Niederlage einen Punkt. Für das Nichtantreten gab es keinen Punkt.

Abschlusstabelle 
||Republik
|| RUS
|| UKR
|| RUS
|| RUS
|| RUS
|| RUS
|| RUS

Sieg = 3 Pkt. – Remis = 2 Pkt. – Niederlage = 1 Pkt. – Nichtantreten = 0 Pkt.

Kreuztabelle

Herbst

Modus 
Die acht teilnehmenden Mannschaften spielten jeweils einmal gegeneinander. Dynamo Tiflis aus Georgien wurde in die Liga aufgenommen. Nach sieben Spieltagen stand der Meister fest. Der Tabellenletzte stieg in die Gruppa B ab. Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Unentschieden zwei Punkte, für eine Niederlage einen Punkt. Für das Nichtantreten gab es keinen Punkt.

Abschlusstabelle 
||Republik
|| RUS
|| RUS
|| GEO
|| RUS
|| RUS
|| UKR
|| RUS
|| RUS

Sieg = 3 Pkt. – Remis = 2 Pkt. – Niederlage = 1 Pkt. – Nichtantreten = 0 Pkt.

Kreuztabelle

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1936
1936